Черновице могу бити:

 Черновице (Пелхримов), град у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Черновице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Черновице (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Черновице (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република